Echiniscoides är ett släkte av trögkrypare. Enligt Catalogue of Life ingår Echiniscoides i familjen Echiniscoididae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Echiniscidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Trögkrypare
Echiniscoides